Fantom může být:

 přelud, přízrak, vidina, fantazma, chorobný výtvor obraznosti
 fantom (psychologie) – emocionální zážitek bez přítomnosti reality
 klamný jev, zdánlivá či uměle vytvořená skutečnost
 fantom (medicína) – umělé zařízení simulující tvar nebo polohu lidského těla využívané ve zdravotnictví pro výuku zdravotníků
 fantom (železnice) – falešné světlo v návěstní svítilně vzniklé odrazem světla z jiného světelného zdroje
 fantom (elektrotechnika) – přídavný okruh ve sdělovací technice – sdružený okruh

v kultuře
 Fantom (román) – román Susan Kay
 Fantom opery – více významů, rozcestník
 Fantom Morrisvillu – český film z roku 1966 režiséra Bořivoje Zemana
 Fantom Realistického divadla Zdeňka Nejedlého – divadelní hra Ladislava Smoljaka
 Fantom Realistického divadla Zdeňka Nejedlého (CD) – CD písničkáře Ivana Hlase
 Šepkajúci fantóm – slovenský film z roku 1975 režiséra Andreje Lettricha
 Fantom (hudební skupina) – česká rocková hudební skupina

v informatice
 Fantom (programovací jazyk) – programovací jazyk Fantom

Související články 
 Fantomas